Alexandra de Grècia (gran duquessa de Rússia) (1870-1891)
 Alexandra de Grècia (reina de Iugoslàvia) (1921-1993)
 Alexandra de Grècia (príncesa de Grècia)